

Geografia
 Italia
 Monte Guglielmo  – montagna in provincia di Brescia

Onomastica
 Guglielmo  – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
 Guglielmo da Baskerville  –  personaggio protagonista del romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco
 Guglielmo da Burnich  – personaggio dell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto
 Guglielmo  – personaggio creato da J. R. R. Tolkien

Persone
 Guglielmo  – vescovo di Arezzo
 Guglielmo  – vescovo di Luni
 Guglielmo  – vescovo di Savona
 Guglielmo  – scultore italiano

Pagine correlate
Guglielmi
Guglielmo I
Guglielmo II
Guglielmo III